Stresemannstraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Stresemannstraße 1 in Heringsdorf, siehe Liste der Baudenkmale in Heringsdorf
 Stresemannstraße 1 in Koblenz, siehe Oberlandesgericht Koblenz
 Stresemannstraße 1 in Plauen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Bahnhofsvorstadt (Plauen)
 Stresemannstraße 1 (Quedlinburg)

Siehe auch:
 Liste der Naturdenkmale in Koblenz mit Naturdenkmalen bei der Stresemannstraße 1